Resultats del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 de la temporada 1982, disputat al circuit de Österreichring el 15 d'agost del 1982.

Resultats

Altres 
 Pole: Nelson Piquet 1' 27. 612

 Volta ràpida: Nelson Piquet 1' 33. 699 (a la volta 5)

Referències 
 

Àustria
1982